Натуральне число 1408
 1408 рік до нашої ери
 1408 рік нашої ери
 1408 — коротке оповідання Стівена Кінга в жанрі жахів.
 1408 — фільм американського кінорежисера Майкла Гафстрема, за мотивами однойменного твору Стівена Кінга.